La stagione 1930-1931 è stata la trentacinquesima edizione della Second Division, secondo livello del campionato inglese di calcio. Il capocannoniere del torneo fu Dixie Dean dell’ 
Everton Football Club con 39 reti.

Classifica finale

Verdetti 
  Everton e West Bromwich Albion e promosse in First Division 1931-1932.
  Reading e Cardiff City retrocesse in Third Division North/South 1931-1932.

Note

Voci correlate 
 First Division 1930-1931
 Third Division North/South 1930-1931
 FA Cup 1930-1931
 FA Charity Shield 1931

Collegamenti esterni 
 https://web.archive.org/web/20101102235351/http://www.statto.com/

Calcio nel 1930
Calcio nel 1931